Robert Lovett ist der Name folgender Personen:

* Robert A. Lovett (1895–1986), US-amerikanischer Politiker
 Robert Morss Lovett (1870–1956), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Robert Q. Lovett, US-amerikanischer Filmeditor
 Robert S. Lovett (1860–1932), US-amerikanischer Unternehmer